Little Sister:

 «Little Sister» (песня Элвиса Пресли)
 «Little Sister» (песня Queens of the Stone Age)